Universo paralelo (ficção) — universos, mundos, realidades e dimensões alternativas na ficção
 Universo DC — multiverso no ambiente ficcional criado pela DC Comics
 Universo Marvel — multiverso no ambiente ficcional criado pela Marvel Comics
 Multiverso (ciência) — conjunto hipotético dos múltiplos universos possíveis
Interpretação de muitos mundos — teoria sobre a existência de universos paralelos
Universo Undertale — multiverso no ambiente ficcional criado por Toby Fox

Desambiguações de artes